Игерас има више значења:

 Игерас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Игерас, Гранха (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Игерас (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игерас, Ел Ревентазон (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игерас (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Игерас (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Игерас (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Игерас (Игерас, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику